Liesenberg ist der Name folgender Personen:

 Claire Liesenberg (1873–1930), deutsche Schauspielerin
 Kurt Liesenberg (1898–nach 1964), deutscher Kunsthistoriker

Liesenberg ist der Name folgender topografischen Objekte:
 Liesenberg (Waldviertel) (), Berg bei Langschlag im nördlichen Waldviertel, Niederösterreich